Случь — название ряда рек.

 Случь — река на территории Украины, приток Горыни.
 Случь — река на территории Белоруссии, левый приток Припяти.